Вскрытие может означать:

 Вскрытие (медицина) — патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура.
 «Вскрытие» — американский фильм ужасов режиссёра Адама Гираша.
 «Вскрытие» — чилийский фильм режиссёра Пабло Ларраина.
 Вскрытие (горное дело) — соединение пласта полезного ископаемого с поверхностью земли горными выработками.
 «Вскрытие» — студийный музыкальный альбом свердловской рок-группы «Кабинет».
 Вскрытие (криптография) — дешифровка зашифрованного текста.

См. также 
 Пост Мортем (значения)